Brenda Fruhvirtová (ur. 2 kwietnia 2007) – czeska tenisistka.

Jej starsza siostra Linda Fruhvirtová również jest tenisistką.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w ośmiu singlowych i jednym deblowym turnieju rangi ITF. 28 listopada 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 128. pozycję, 17 października 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 552. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 
 Profil tenisistki na stronie WTA
 Profil tenisistki na stronie ITF

Czeskie tenisistki
Urodzeni w 2007